Garrison Southworth Ellie Ewing bátyja volt a Dallas című sorozatban. Egyetlen epizódban ("Újra itthon") szerepelt a sorozat második évadjában.

Történet
Garrison-ról mindenki az hitte, hogy meghalt, miután elsüllyedt a hajója, de túlélte a balesetet, és különböző helyeken élt szerte a világon.
A húga, Ellie és a férje, Jock Ewing ezek után a bíróságon törvényesen halottá nyilváníttatták őt, hogy meg tudják tartani Southforkot, bár emiatt Ellie-nek nagy bűntudata volt, mert tudta, hogy jog szerint Garrison-t illeti meg Southfork.

1979-ben, 40 évvel azután, hogy halottá nyilvánították, Garrison megbetegedett, és csak rövid ideje volt hátra az életből.

Dallas (filmsorozat)